Počet obyvatel Francie v roce 2017 činil 65 071 155 včetně zámořských teritorií.

Francie byla v historii nejpočetnější evropský národ. Během středověku tvořili Francouzi více než čtvrtinu populace Evropy; do 17. století se tento poměr změnil na pětinu. Do 20. století Francii v tomto směru dohnaly a předehnaly Německo a Rusko. Populace Francie ale rychle vzrostla díky baby boomu po II. světové válce.

Podle odhadů bude mít Francie v roce 2050 asi 70 608 998 obyvatel ale nepřekoná Německo, u kterého se v té době předpokládá zhruba 79 238 486 obyvatel. Francie by měla největší populaci v EU a druhý nejvyšší počet obyvatel v Evropě. Do roku 2080 by měla Francie mít 74 milionů obyvatel (se zámořskými teritorii). Tři nejlidnatější země v EU v roce 2080 by měly být:

Francie: 74 000 000

Německo: 80 000 000
.

Porodnost se znovu začala zvyšovat v devadesátých letech a v současnosti se drží okolo úrovně přirozeného nahrazování populace.

Z 802 000 novorozenců v kontinentální Francii v roce 2010 mělo 80,1 % oba rodiče Francouze, 13,3 % mělo jednoho francouzského rodiče a 6,6 % mělo oba rodiče, kteří nebyli Francouzi. V tom samém roce mělo 27,3 % novorozenců alespoň jednoho rodiče, který se narodil v cizině, a 23,9 % mělo alespoň jednoho rodiče, který se narodil mimo Evropu (rodiče narození v zámořských teritoriích jsou bráni jako narození ve Francii). Mezi lety 2006 a 2008 mělo as 40 % novorozenců ve Francii jednoho prarodiče narozeného v cizině (11 % narozených v jiné evropské zemi, 16 % v severní Africe a 12 % v jiné oblasti).

Populace Francie v dějinách 
 Údaje jsou pouze pro kontinentální Francii, nezahrnují zámořská teritoria. Alžírsko a jeho départements, ačkoliv bylo integrální součástí Francie do roku 1962, není zahrnuto
 Údaje se vztahují ke kontinentální Francii v hranicích z roku 2004. Toto bylo území Francie v letech 1860 až 1871 a znovu od roku 1919
 Údaje před rokem 1801 jsou moderní odhady, údaje z roku 1801 a následujících let jsou založené na oficiálních sčítáních

Zdroj:

Projekce 
Zdroj: Worldometers (odhady)

Etnika 
V roce 2004 Institut Montaigne odhadl, že v kontinentální Francii je 51 milionů (85 %) bělochů evropského původu, 6 milionů (10 %) lidí ze severní Afriky, 2 miliony (3,5 %) černochů a 1 milion (1,5 %) lidí asijského původu, včetně všech generací s imigrantským původem.

Etničtí Francouzi jsou potomky Keltů, Iberů, Liguranů, Italiků (včetně starověkých Římanů) a Řeků z jižní Francie, smíšených později s Germány, kteří přišli na konci Římského impéria, například Franky, Burgundy, Alamany a Góty, v malé míře Maury a Saracény na jihu a Skandinávci, Vikingy, kteří se míšením s místní populací stali Normany, kteří se usadili hlavně v Normandii v 9. století.

Ze zákona z roku 1872 Francie zakazuje při sčítání rozlišovat mezi svými občany na základě rasy nebo víry.

Některé organizace se pokoušely o zavedení sběru dat o menšinových skupinách, ale tomu odporovala jiná sdružení a vládnoucí politici, často na základě toho, že sběr takových statistik jde proti sekulárním principům Francie a připomíná identifikační dokumenty vichistické Francie. Nicméně tento zákon nebrání různým průzkumům a hlasováním, která se na tyto otázky mohou svobodně ptát.

Jazyky 
Francouzština je jediným oficiálním jazykem Francie. Vzrůstá ale povědomí o regionálních jazycích, které nemají žádný oficiální status. Tyto jazyky zahrnují Langue d'oïl, Langue d'oc, románské jazyky jiné než francouzština, baskičtinu, bretonštinu a germánské jazyky.

Náboženství 
Francie nesbírá při sčítání data o náboženství nebo etnicitě, ale převažující vírou v zemi bylo od raného středověku katolictví. Návštěvnost kostelů je ale nízká a počet lidí bez vyznání během 20. století vzrostl. Pod studie IFOP z roku 2004 celkem 44 % Francouzů nevěřilo v Boha; v roce 1947 to pro srovnání bylo 20 %. Na začátku 21. století se počet muslimů ve Francii odhadoval na 5 milionů.

Reference

Externí odkazy 
 

Francie
Francouzská společnost